Lewtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Semjonowitsch Lewtschenko (1941–1988), sowjetischer Kosmonaut
 Gordej Iwanowitsch Lewtschenko (1897–1981), sowjetischer Admiral
 Jewgen Lewtschenko (* 1978), ukrainischer Fußballspieler
 Jewhenija Lewtschenko (* 1994), ukrainische Handballspielerin
 Julija Lewtschenko (* 1997), ukrainische Hochspringerin